Ильинка — река в России, протекает по Боковскому району Ростовской области; левый приток реки Чир в 228 км от её устья. Длина реки — 12 км, площадь водосборного бассейна — 94,2 км.

Описание 
Река берёт начало выше хутора Ильин Боковского района. Протекает вдоль внутрирайонной грунтовой дороги до хутора Коньков, пересекает его и впадает в реку Чир.

В совхозе «Боковский» Боковского района на реке Ильинке был построен пруд.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Чир. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010300812107000009665.

Примечания 

Притоки Чира
Реки Боковского района